«За Край» — український рок-гурт. Заснований 25 серпня 2005 року у місті Біла Церква.

Здобутки 

 2008 — «За Край» серед переможців фестивалю «МузЕнтропія-2008» у Вінниці.
 2008 — переможець фестивалю «Рок у твоєму місті».
 2009 — переможець фестивалю «Шабаш» у Полтаві.
 2009 — гурт став одним з 16-ти переможців із понад 1000 учасників всеукраїнського фестивалю «Djuice Music Drive 2009 Дебют».
 2009 — кліп на пісню «Доярки» посів перше місце на міжнародному фестивалі кліпмейкерів у Чернігові.
 2010 — пісня «Доярки» взяла участь в рубриці «Перший хіт» фінального «Караоке на майдані», де увійшов до трійки лідерів за весь рік.
 2011 — спеціальна відзнака фестивалю «Червона рута» за пісню «Доярки».
 27 лютого 2012 — лідер гурту Руслан Соловйов був нагороджений білоцерківською міською молодіжною літературно-мистецькою премією ім. Миколи Вінграновського «за вагомі творчі здобутки, професійну майстерність та активну участь у культурно-мистецькому і громадському житті міста Біла Церква».

Склад гурту 

 Руслан Соловйов — вокал, автор пісень
 Дмитро Олексенко — гітара
 Женя Онищенко — бас-гітар
 Кирил Лимарєв — барабани

 Колишні учасники

 Денис Марусич — бас-гітара
 Дмитро Гончаренко — клавішні
 Володимир Павловський
 Дмитро Носов

Кліпи 
 2009 — «Доярки»  
 2012 — «Відпускаю і мовчу»

Примітки

Посилання 

 Офіційний вебсайт 
 Руслан Соловйов: «Яскрава харизма тоді, коли людина щиро вірить у те, що робить!»  — Гриф, 22.02.2012.

Музичні колективи за алфавітом
Українські рок-гурти
Українські музичні гурти
Культура Білої Церкви